Het 18de wereldkampioenschap handbal voor mannen vond plaats van 20 januari tot 2 februari 2003 in Portugal. 24 landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. De nummers één tot en met zeven plaatsten zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen 2004 in Athene, Griekenland.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

5de/8ste plaats

Halve finales

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2003

Handbal in Portugal
2003
Handbal in 2003
Handbal